

Film 
 Unknown, een film uit 2006 van Simon Brand, met in de hoofdrol James Caviezel.
 Unknown, een film uit 2011 van Jaume Collet-Serra, met in de hoofdrol Liam Neeson.